Canet ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Canet (Aude) im französischen Département Aude
 Canet (Hérault) im französischen Département Hérault

mit Namenszusatz:
 Canet de Adri in der spanischen Provinz Gerona, Katalonien
 Canet de Berenguer in der spanischen Provinz Valencia
 Canet de Mar in der spanischen Provinz Barcelona, Katalonien
 Canet-de-Salars im französischen Département Aveyron
 Canet-en-Roussillon im französischen Département Pyrénées-Orientales
 Canet lo Roig in der spanischen Provinz Valencia

Canet ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Canet (1878–1930), französischer Tennisspieler
 Arón Canet (* 1999), spanischer Motorradrennfahrer
 Bernat Canet (* 2000), spanischer Sprinter
 Guillaume Canet (* 1973), französischer Schauspieler und Filmregisseur
 José Canet (1915–1984), argentinischer Tangogitarrist, Bandleader, Komponist und Textdichter
 Stéphane Canet (* 1971), französischer Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Cannet (Begriffsklärung)